Municipio de Beulah puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Beulah (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Beulah (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Beulah (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Beulah (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.